Lipowa est le nom de plusieurs localités polonaises :
 gmina de Lipowa, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 Lipowa, village du powiat de Żywiec, chef-lieu de cette gmina
 Lipowa, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Lipowa, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Lipowa, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Lipowa, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lipowa, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lipowa, village du powiat de Brzeg, dans la voïvodie d'Opole
 Lipowa, village du powiat de Nysa, dans la voïvodie d'Opole
 Lipowa, village du powiat d'Opole, dans la voïvodie d'Opole